

Ґавлувек — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґавлувек — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства